Ehlich ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Rudolf Ehlich (1744–1793), Diplomat und Abenteurer, siehe Jacob Reineggs 
 Christoph Ehlich (* 1999), deutscher Fußballspieler 
 Hans Ehlich (1901–1991), deutscher Mediziner und SS-Standartenführer
 Konrad Ehlich (* 1942), deutscher Linguist